Soraya (cantora) — cantora norte-americana de origem colombiana
Soraya (distrito) — distrito da província de Aimarás, Peru

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes